Александр Шу́мский:
 Шумский, Александр (род. 1933) — румынско-немецкий дирижёр и музыкальный педагог.
 Шумский, Александр Алексеевич (род. 1938) — советский деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Шумский, Александр Яковлевич (1890—1946) — революционер, советский партийный и государственный деятель.